Ел Пердиз има више значења:

 Ел Пердиз (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Пердиз (Сан Матео Пињас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику